

Persone 
 Graham Kavanagh – calciatore irlandese
 Ken Kavanagh – pilota motociclistico australiano
 Niamh Kavanagh – cantante irlandese
 Patrick Kavanagh – calciatore irlandese
 Terry Kavanagh – fumettista statunitense

Altro 
 Kavanagh – borgata canadese
 Kavanagh – romanzo di Henry Wadsworth Longfellow
 Edificio Kavanagh – grattacielo di Buenos Aires
 Peter Kavanagh – personaggio della serie televisiva Stargate Atlantis

Pagine correlate 
Cavanagh